Эврё:

 Эврё — исторический город в Нормандии, ныне административный центр департамента Эр.
 Эврё — небольшое графство на юге Нормандии в Средние века.
 Эврё — округ в регионе Верхняя Нормандия, Франция.